Una brillante mossa nella notazione degli scacchi;
 L'operatore doppio fattoriale in matematica;
 Uno pseudo-operatore "conversione in Boolean", in alcuni linguaggi di programmazione: questo avviene attraverso una doppia negazione;
 Un operatore per ottenere l'elemento n-esimo di una lista nel linguaggio di programmazione Haskell;
 Il click restoflesso, una famiglia di consonanti clic che si trova solo nelle lingue juu (Africa meridionale) e nel gergo rituale Damin (Australia)
 Il punto esclamativo doppio è presente in Unicode come singolo carattere U+203C DOUBLE EXCLAMATION MARK (‼).

Pagine correlate 
 ! (disambigua)